Roberto Sánchez García de la Huerta (1879–1947) – chilijski polityk, minister
 Roberto Sánchez – meksykański lekkoatleta, płotkarz, olimpijczyk z Los Angeles (1932)
 Roberto Sánchez Vilella (1913–1997) – portorykański inżynier i polityk, gubernator Portoryko w latach 1965–1969
 Roberto Sánchez, pseud. Sandro (1945–2010) – argentyński piosenkarz
 Roberto Sánchez (ur. 1965) – kubański aktor
 Roberto Sánchez (ur. 1966) – hiszpański dziennikarz
 Roberto Sánchez Palomino (ur. 1969) – peruwiański polityk, minister
 Roberto Sánchez (ur. 1972) – hiszpański aikidoka, trener, działacz
 Roberto Sánchez – argentyński kierowca rajdowy, aktywny w XXI wieku
 Roberto Paúl Sánchez (ur. 1986) – ekwadorski piłkarz